Эта статья содержит информацию о квалификационных раундах Лиги конференций УЕФА 2022/23.

Команды, проигравшие в предварительном и первом квалификационных раундах Лиги чемпионов приняли участие во втором квалификационном раунде Лиги конференций (за исключением двух команд, проигравших в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, которые по жребию попали  сразу в третий квалификационный раунд Лиги конференций), проигравшие в третьем квалификационном раунде Лиги Европы — раунде плей-офф квалификации Лиги конференций, а проигравшие в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы попали в групповой этап Лиги конференций.

Расписание 
Все процедуры жеребьёвки будут проведены в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.

Участники

Первый квалификационный раунд

Матчи 

|}

Второй квалификационный раунд

Чемпионский путь 

|}

Путь представителей лиг 

|}

Третий квалификационный раунд

Чемпионский путь 

|}

Путь представителей лиг 

|}

Раунд  плей-офф

Чемпионский путь 

|}

Путь представителей лиг 

|}

Примечания

Ссылки 
 Квалификация на soccer365.ru

Лига конференций УЕФА 2022/2023
Европейский футбол в сезоне 2022/2023